El término Stromness puede referirse a:
 Stromness, villa de las islas Orcadas (Escocia).
 Stromness, bahía de la isla San Pedro en las islas Georgias del Sur.
 Stromness, antigua estación ballenera de la bahía del mismo nombre.